Martin Lutero
 titolo originale del film Martin Lutero del 1953
 Martin Luther – politico e diplomatico tedesco